Thomas Müller poate însemna:
	Thomas Müller (compozitor) (n.1939), german 
	Thomas Müller (politician) (n.1952), elvețian 
	Thomas Müller (fizician) (n.1953), german 
	Thomas Müller (grafician) (n.1959), german 
	Thomas Müller, cunoscut ca TM Rotschönberg (n.1961), pictor și grafician german 
	Thomas Müller (atlet) (n.1961), german 
	Thomas Müller, cunoscut ca Max Müller (muzician), (n.1963), german 
	Thomas Müller (psiholog) (n.1964), austriac
	Thomas Müller (n.1989), fotbalist german 
	Thomas Bartholomäus (n.1971), actor german
	Thomas Carl Ritter von Müller (1845–1933), jurist german
	Thomas M. Müller (n.1966), grafician și ilustrator german